Jens Pedersen er navn på flere personer:

Politikere 
 Jens Pedersen (politiker, 1802-1858) – dansk gårdmand og landstingsmand
 Jens Pedersen (politiker, 1806-1861) – dansk gårdmand og folketingsmand
 Jens Pedersen (politiker, 1816-1895) – dansk gårdfæster og folketingsmand
 Jens Pedersen (politiker, 1818-1892) – dansk skolelærer og medlem af Den Grundslovgivende Rigsforsamling
 Jens Pedersen (borgmester) – borgmester i Oldsum i Nordtyskland

Andet 
 Olaf Pedersen (gymnast) – dansk gymnast (Jens Olaf Thorup Pedersen)
 Jens Peder Nicolaj Pedersen – dansk proprietær
 Jens Peder Villiam Andreas Pedersen – dansk fodboldspiller
 Jens Pedersen (længdespringer) – dansk længdespringer
 Jens Pedersen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller fra Hvidovre IF
 Jens Pedersen Hind – dansk-norsk embedsmand i det 17. århundrede
 Jens Pedersen Høysgaard – dansk sprogforsker i det 18. århundrede
 Jens Pedersen Jernskæg – dansk biskop i det 15. århundrede
 Jens Pedersen Kofoed – Bornholms frihedshelt i det 17. århundrede
 Jens Vilhelm Pedersen – dansk komponist, bedre kendt som Fuzzy
 Jens Pedersen (instruktør) – dansk instruktør

Se også 
 Jens Petersen